North of the Rio Grande – film del 1922 diretto da Rollin S. Sturgeon
 North of the Rio Grande – film del 1937 diretto da Nate Watt
 Gli amanti della città sepolta (Colorado Territory; titolo alternativo: North of the Rio Grande) – film del 1949 diretto da Raoul Walsh